Smithton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Smithton Township (Illinois)
 Smithton Township (Missouri)